Sandy Island est le nom donné à plusieurs îles :
 Sandy Island, îlot sableux océanique dans l'atoll d'Oeno dans les îles Pitcairn ;
 Sandy Island, île du territoire d'Anguilla dans les Petites Antilles ;
 Sandy Island, une île de Singapour :
 L'île aux Sables, îlot inhabité à l'ouest de Rodrigues, à Maurice ;
 L'Île de Sable, erreur cartographique entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie ;
 Nosy Ve, une île malgache anciennement connue sous le nom de Sandy Island.

Voir aussi

Références